

Codici 
 E55 – codice ECO della Difesa Nimzo-Indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E55  – strada europea Helsingborg – Kalamáta